Экстракт семян грейпфрута — жидкий экстракт семян, мякоти и белых мембран грейпфрута. Для получения экстракта семян грейпфрута и мякоти без сока измельчаются и смешиваются с глицерином. Коммерческие экстракты производят из семян, мякоти и глицерина. Продается в качестве БАДа, используется в косметике.

История грейпфрута 
Грейпфрут — субтропическое цитрусовое дерево, выращиваемое ради фруктов первоначально известных как «запретный плод» из Барбадоса. Впервые фрукт был описан в 1750 году преподобным Гриффитом Хьюзом при описании образцов с Барбадоса. Используются все части плода. В основном его едят из-за резкого сока. Корки используют для масел в ароматерапии, также они служат источником пищевых волокон. Семена и мякоть, как побочные продукты при производстве сока, идут для производства экстракта семян грейпфрута или на корм скоту.

Эффективность 
Несмотря на утверждения, что экстракт обладает антимикробным действием, никаких научных доказательств этому нет. По некоторым данным, антимикробное действие было вызвано загрязнением или добавлением к коммерческим экстрактам синтетических противомикробных средств или консервантов. В экстрактах, приготовленных в чистых условиях в лаборатории, заметное антимикробное действие не было отмечено. Хотя экстракт семян цитрусовых продается на рынке здорового питания, убедительных доказательств его антимикробных свойств нет.

Исследование, в котором изучались противовирусные свойства экстракта, показало, что он не обладает действием дезинфектанта против калицивироза и парвовируса у кошек.

Фитохимические вещества 
Анализ показывает, что фитохимические вещества экстракта семян и мякоти представляют собой флавоноиды, аскорбиновую кислоту (витамин С), токоферолы, лимонную кислоту, лимоноиды, стеролы и минеральные вещества.

Производство 
Экстракт получают путем измельчения семян грейпфрута и мякоти без сока, а затем смешивания с глицерином. Коммерческий экстракт производится из семян, мякоти, глицерина и синтетических консервантов.

Заявления о вреде для здоровья и проблемы безопасности 
Хотя в индустрии БАДов циркулируют заявления о пользе экстракта семян грейпфрута для здоровья, по состоянию на 2018 год нет никаких научных доказательств по результатам высококачественных клинических исследований того, что он оказывает какое-либо воздействие на здоровье. Фитохимические вещества в семенах грейпфрута, особенно фуранокумарины и флавоноиды, могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье в результате их взаимодействия с лекарствами, что влияет на терапевтический эффект примерно 85 рецептурных препаратов . Основная проблема безопасности у экстракта семян грейпфрута — ингибирование фермента печени цитохрома P450, который контролирует метаболизм лекарств в печени; его ингибирование экстрактом непредсказуемо увеличивает концентрацию прописанных лекарств в крови.

См. также 
Экстракт виноградных косточек

Примечания 

Семя
Биологически активные добавки
Грейпфрут